2. Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w Boksie Mężczyzn, które odbyły się w stolicy Azerbejdżanu - Baku, w dniach 25 kwietnia – 3 maja 2010 roku. Zawody sankcjonowała AIBA. Tabelę medalową wygrali pięściarze z Kuby.

Medaliści

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 , aiba.org, [dostęp: 2017-04-25].

Mistrzostwa świata w boksie
2010 w boksie
Sport w Baku